

Sigle 
 Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona
 Self Compacting Concrete –  calcestruzzo autocompattante
 Self Compressing Concrete – calcestruzzo auto compresso
 Self Curing Concrete –  calcestruzzo auto stagionante
 Sistema di comando e controllo – sistema per il controllo automatizzato delle linee ferroviarie
 Stress Corrosion Cracking – rottura da tensocorrosione
 Standards Council of Canada

Codici 
 SCC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Prudhoe Bay/Deadhorse, Alaska (Stati Uniti d'America)
 scc – vecchio codice ISO 639-2/B della lingua serba

Religione 
 S.C.C. – Suore Cistercensi della Carità
 S.C.C. – Suore della Carità Cristiana
 S.C.C. – Suore della Croce (di Chavanod)